Soprano
Família Soprano
Soprano (Marvel Comics)

Música
É o nome dado ao registo com uma extensão aproximada de Dó4 a Dó6 (pode ser mais abrangente se o instrumento tiver uma extensão superior a duas oitavas).
É o nome dado à tessitura mais aguda no conjunto das vozes para canto.
É uma palavra posposta ao nome de um instrumento musical para referir que esse instrumento se encontra no registo soprano (por ex.: flauta soprano, saxofone soprano, etc.).
É uma palavra posposta ao nome de um instrumento apenas para referir que esse instrumento tem um registo agudo, não necessariamente com a tesitura soprano.

Ver também

Soprano